Yü Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yarkant He, vattendrag, Xinjiang, 
 Yu He (vattendrag i Kina, lat 39,86, long 113,44), 
 Jinghang Dayunhe, kanal, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar